I Campionati del mondo di triathlon del 2004 (XVI edizione) si sono tenuti a Funchal, Portogallo in data 9 maggio 2004.

Tra gli uomini ha vinto il  neozelandese Bevan Docherty, mentre la gara femminile è andata alla statunitense Sheila Taormina. La gara Under 23 è andata al tedesco Sebastian Dehmer e all'australiana Annabel Luxford.

La gara junior ha visto trionfare il russo Valentin Meshcheryakov, mentre tra le donne ha vinto la francese Juliette Benedicto.

Il titolo di Campione del mondo di triathlon della categoria under 23 è andato al tedesco Sebastian Dehmer. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di triathlon della categoria under 23 l'australiana Annabel Luxford.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2004
Triathlon ai Giochi olimpici
Atene 2004
Gara maschile
Gara femminile

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Funchal
Triathlon nel 2004